Jerte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jerte (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Jerte (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar